Velkommen til Medina er det andet studiealbum af den danske sangerinde og sangskriver Medina. Albummet blev udgivet den 31. august 2009 på Labelmade og At:tack Music. Det er hovedsageligt skrevet af Medina i samarbejde med hendes producerteam Providers. Albummet debuterede som nummer seks på album-hitlisten i september 2009 og opnåede sin højeste placering som nummer to i april 2010. Velkommen til Medina var det tredje bedst sælgende album i 2010. Albummet er blevet certificeret fem-dobbelt platin, og har pr. oktober 2011 solgt over 100.000 eksemplarer.

Velkommen til Medina blev på trods af middelmådige anmeldelser Medinas gennembrudsalbum, og har affødt hitsinglerne "Kun for mig", "Velkommen til Medina", "Ensom" og "Vi to". Alle singler har modtaget én eller flere platincertificeringer. "Kun for mig" var den bedst sælgende sang i 2009, mens "Vi to" samlet set var det mest spillede nummer på de danske radiostationer i 2010.

Den 23. november 2009 blev albummet genudgivet som Special Edition på to CD'er, der indeholder det oprindelige album inklusiv en bonus CD med alternative udgaver og remixes. Den indeholder bl.a. "Teri Yaad", som er version af "Kun for mig" på det pakistanske sprog urdu, sunget af Waqas fra Outlandish. I 2010 udkom en engelsk udgave af albummet med titlen Welcome to Medina i Tyskland, Schweiz og Østrig på EMI. Albummet udkom i 2011 i USA under kontrakt med Ultra Records.

Spor

Standard udgave

Special Edition

Hitlister og certificering

Ugentlige hitlister

Årslister

Kilder

Eksterne henvisninger 
 
 Velkommen til Medina (Special Edition) på Discogs

Medina-album
Album fra 2009